Nobody But You () — песня австрийского певца Сесара Сэмпсона. Песня будет представлять Австрию на Евровидении 2018. Название песни было открыто для публики 7 декабря 2017 года, и была написана Бориславом Милановым и Себастьяном Арманом, которые ранее работали для многочисленных песен для Болгарии.

Примечания

Ссылки 

Синглы 2018 года
Песни Австрии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2018»